Dans une famille, le mot belle-mère peut désigner :
  la mère du conjoint pour l'autre conjoint (voir Alliance (famille) § « Terminologie »);
 nouvelle femme du père ou de la mère, pour les enfants d'un mariage antérieur. On dit aussi, avec une connotation péjorative, « marâtre », ou à l'opposé avec une appellation affectueuse « belle-maman ».

Dans ces deux cas, le masculin est .

Par métaphore péjorative, belle-mère peut également avoir d'autres significations : 
 en politique québécoise, une « belle-mère » est un ancien premier ministre venant embarrasser son ancien parti par des critiques ou des déclarations incendiaires ;
  en botanique, la  belle mère est le surnom donné au cactus Echinocactus grusonii en raison de ses nombreuses et fortes épines ;
  dans l'argot des métiers, une belle-mère désigne :
 une épingle à nourrice pour les costumières, 
 une remorque dans le transport routier, 
 une grille d'effaçage pour les dessinateurs quand ils travaillaient sur du papier ; 
 dans le bâtiment, le test de la belle-mère est le nom d'un test de résistance (d'une vitre, d'une porte, d'un garde-corps,  etc.) en général par chute ou lancement d'un sac rempli de billes d'acier.
 « Tue belle-mère », surnom donné à la « Voiturette », un véhicule inventé par Léon Bollée en 1896.
 La langue de belle-mère (accessoire), accessoire de cotillons.
 La langue de belle-mère, Sansevieria trifasciata, aussi appelée .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Stepmom

Bibliographie 

 

Parent